Villoresi ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Villoresi (1913–1939), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Villoresi (1909–1997), italienischer Automobilrennfahrer